Боймлер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Боймлер, Альберт (1914—1973) — американский лётчик-ас участвовавший в Гражданской войне в Испании и II-й мировой войне.
 Боймлер, Альфред (1887—1968) — австрийский, немецкий философ и педагог, один из идеологов нацизма.
 Боймлер, Ганс-Юрген (род. 1942) — немецкий (ФРГ) фигурист, выступающий в парном разряде.
 Боймлер, Эрих (1930—2003) — немецкий футболист, нападающий; игрок сборной ФРГ.